Chunhuhub es un toponímico de origen maya que significa  Junto al Caracol (chun-junto a, huhub-caracol) y puede referirse a:

 Chunhuhub (sitio arqueológico), ubicado en la región Puuc del estado de Campeche, en México.
 Chunhuhub (Tzucacab), población en el estado de Yucatán, en México.
 Chunhuhub (Felipe Carrillo Puerto), población en el estado de Quintana Roo, en México.